Uefa Nations League A 2020/2021 spelades mellan 3 september 2020 och 10 oktober 2021.

Grupper

Grupp 1

Grupp 2

Grupp 3

Grupp 4

Slutspel

Slutspelsträd

Semifinaler

Bronsmatch

Final

Målskyttar

Det har gjorts 129 mål på 47 matcher, vilket gav ett snitt på 2,74 mål per match (per den 18 november 2020).

5 mål
 Romelu Lukaku

4 mål

 Christian Eriksen
 Timo Werner
 Ferran Torres

3 mål

 Dries Mertens
 Olivier Giroud
 Georginio Wijnaldum
 Diogo Jota

2 mål

 Michy Batshuayi
 Youri Tielemans
 Mateo Kovačić
 Nikola Vlašić
 Phil Foden
 Mason Mount
 Antoine Griezmann
 Kylian Mbappé
 Domenico Berardi
 Memphis Depay
 Robert Lewandowski
 Rúben Dias
 João Félix
 Cristiano Ronaldo
 Mikel Oyarzabal
 Sergio Ramos
 Remo Freuler
 Mario Gavranović

1 mål

 Kevin De Bruyne
 Jason Denayer
 Jérémy Doku
 Axel Witsel
 Edin Džeko
 Haris Hajradinović
 Smail Prevljak
 Josip Brekalo
 Andrej Kramarić
 Dejan Lovren
 Bruno Petković
 Robert Skov
 Jonas Wind
 Marcus Rashford
 Declan Rice
 Raheem Sterling
 Kingsley Coman
 N'Golo Kanté
 Benjamin Pavard
 Dayot Upamecano
 Matthias Ginter
 Serge Gnabry
 Leon Goretzka
 İlkay Gündoğan
 Kai Havertz
 Leroy Sané
 Hólmbert Friðjónsson
 Viðar Örn Kjartansson
 Birkir Már Sævarsson
 Nicolò Barella
 Andrea Belotti
 Jorginho
 Lorenzo Pellegrini
 Stefano Sensi
 Donny van de Beek
 Steven Bergwijn
 Kamil Glik
 Kamil Grosicki
 Kamil Jóźwiak
 Karol Linetty
 João Cancelo
 André Silva
 Bernardo Silva
 Ansu Fati
 José Gayà
 Gerard Moreno
 Álvaro Morata
 Rodri
 Marcus Berg
 Viktor Claesson
 Marcus Danielson
 Dejan Kulusevski
 Robin Quaison
 Haris Seferović
 Silvan Widmer
 Ruslan Malinovskyi
 Viktor Tsyhankov
 Roman Jaremtjuk
 Andrij Jarmolenko
 Oleksandr Zintjenko

1 självmål

 Nacer Chadli (mot Danmark)
 Dominik Livaković (mot Frankrike)
 Rúnar Már Sigurjónsson (mot Danmark)
 Marcus Danielson (mot Kroatien)

Anmärkningslista

Källor
Officiell hemsida

Noter

Fotbollssäsongen 2020/2021
2020 i Europa
2021 i Europa
Uefa Nations League